Керри Кондон (; ) — ирландская актриса кино, театра и телевидения. Наибольшую известность ей принесло озвучивание искусственного интеллекта П.Я.Т.Н.И.Ц.А. в фильмах кинематографической вселенной Marvel, а также исполнение роли Октавии в сериале «Рим». Номинантка на «Оскар», «Золотой глобус» и лауреатка премии BAFTA за роль в фильме «Банши Инишерина».

Биография 
Керри Кондон родилась 4 января 1983 года в городе Тёрлс, графство Типперэри, Ирландия.

Начала сниматься в кино в 1999 году, появившись в сериале «Балликиссэнджел» и фильме «Прах Анджелы». В 2001 году состоялся её театральный дебют в Королевской шекспировской компании. В 2009 году за роль в постановке «Калека с острова Инишмаан» получила премии «Драма Деск» и «Lucille Lortel Award».

Играла в фильмах «Банда Келли» (2003), «Денни цепной пёс» (2005). С 2005 по 2007 год снималась в сериале «Рим». Затем снималась в фильмах «Последнее воскресение» (2009), «Взлётная полоса» (2010), «Где бы ты ни был» (2011). С 2011 по 2012 год играла в сериале «Удача».

В 2013 году снялась в фильме «Дом Хемингуэй» и трёх эпизодах сериала «Ходячие мертвецы». В 2014 году сыграла в фильме «Золото» и сериале «Верь».

С 2015 года снимается в сериале «Лучше звоните Солу».

Керри озвучивала искусственный интеллект П. Я.Т. Н.И. Ц.А., помощницу Железного человека, в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

В 2017 году снялась в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за роль в котором была удостоена премии «Gold Derby Award» в категории «Лучший актёрский ансамбль».

Личная жизнь 
Актриса избегает давать комментарии о своей личной жизни. Известно, что на декабрь 2018 года она не состоит в отношениях и не имеет детей. В октябре 2018 года, в интервью изданию Irish Mirror, актриса сказала, что ей все равно, если она никогда не выйдет замуж и не заведет детей.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Керри Кондон на сайте Lortel Archives